Sean-nós dance
 Sean-nós-zang